Анатолий Бородин:
 Бородин, Анатолий Александрович (1939—2019) — советский и российский артист оперетты.
 Бородин, Анатолий Владимирович (1935—2018) — советский и российский график, академик РАХ.
 Примечания